Алина Вацлавовна Кузнецова () — советская и российская театральная актриса, народная артистка России (1995), актриса Краснодарского академического театра драмы им. Горького с 1966 по 2013 годы.

Биография 
Родилась 24 июля 1938 года в городе Киеве в Украинской ССР. Во время Великой Отечественной войны семья была эвакуирована в Воронежскую область. 

Работала в архитектурно-реставрационной мастерской копировальщицей, в любительском театре играла свои первые роли. В 1957 году, именно в этом небольшом театре, ей довелось сыграть Машеньку, ту самую — культовую, Афиногенова. Она была замечена и без экзаменов принята в театральную студию при Киевском академическом театре им. И. Франко.

В 1960 году завершила курс обучения в театральной студии при Киевском академическом театре им. И. Франко. Начала свою профессиональную театральную работу в Ужгородском театре драмы, играла, сначала небольшие роли, потом — позаметнее, в украинской классике, и наконец — арбузовская Таня.

Работала в Армавирском театре драмы. Всего год прослужила она здесь, но именно в этот сезон её увидел Михаил Алексеевич Куликовский главный режиссер Краснодарского краевого театра драмы имени М. Горького. 

В 1966 году приехала в Краснодар и стала на долгие годы актрисой Краснодарского театра драмы имени Горького. Сыграла множество ролей. Именно здесь была признана и оценена её работа актрисы. В 2013 году покинула театр, вышла на заслуженный отдых.

Награды  
 Народная артистка России (19.10.1995). 
 Заслуженный артист РСФСР (31.01.1975).

Работы в театре   
Краснодарский академический театр драмы
 Нина - «Маскарад» М. Лермонтова
 Инга - «Вызов богам» А. Делендика
 Инна - «Традиционный сбор» В. Розова
 Лика - «Мой бедный Марат» А. Арбузова
 Ефросинья Дерюгина - «Судьба» П. Проскурина
 Марина, старая няня - «Дядя Ваня» А. Чехова
 Бабушка - «Восемь любящих женщин» Р. Тома
 Понсия - «Дом Бернарды Альбы» Федерико Гарсиа Лорки
 Фелицата Герасимовна Кукушкина - «Доходное место» А. Островского
 Глафира — «Волки и овцы» А. Островского
 Белотелова — «Женитьба Бальзаминова» А. Островского
 Рита Осянина — «Зори здесь тихие» по Б. Васильеву
 Кабанова — «Гроза» А.Н. Островского
 Миссис Квикли — «Виндзорские насмешницы»
 Екатерина II — «Хорош дом, да морока в нем»
 Екатерина II — «Капитанская дочка» по А. Пушкину
 Мод - «Гарольд и Мод» (Жан-Клод Каррьер, Колин Хиггинс).

Фильмография 
Алина Кузнецова имеет одну работу в кино:
  — День чудесных обманов (фильм-спектакль), Луиса.

Примечания

Ссылки 
 Алина Кузнецова